John Simpson peut désigner :

 John Thomas Simpson (1870-1965), homme politique canadien en Ontario
 John Alexander Simpson (1916-2000), physicien et communicateur scientifique américain
 John Alexander Simpson (1922-2009), neurologue écossais
  (né en 1953), lexicographe anglais, éditeur de lOxford English Dictionary de 1993 à 2013 ;
 , page d'homonymie.